Гинекур () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Сен-Поль-сюр-Тернуаз. 
Одна из самых малонаселённых коммун департамента Па-де-Кале.

География 
Расположена в 9 км по автодорогам к юго-западу от города Сен-Поль-сюр-Тернуаз и в 42 км по автодорогам к западу от Арраса.
Граничит с коммунами Круазетт, Эрикур, Бланжерваль-Бланжермон, Лензё и Эф-ан-Тернуа.

История 
В 1793 году деревня входила в состав кантона Фрамекур района Сен-Поль департамента Па-де-Кале.
С 1801 года входит в состав кантона Сен-Поль округа Сен-Поль, с 1926 года — в составе округа Аррас.

Достопримечательности 

 Здание мэрии было построено в 1939 году.

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 0,0 % (в 2010 году — 0,0 %). Из 8 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — 5 работающих, 1 пенсионер и 2 других экономически не активных.
Из 5 работающих 3 работали в своей коммуне, 2 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 3):

 сельское хозяйство — 66,7 %
 промышленность — 0,0 %
 строительство — 0,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 0,0 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 0,0 %
 государственные и муниципальные службы — 33,3 %

Политика 
Пост мэра с 1987 года занимает Леон Вишери (Léon Vischery). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра. В 2014 году они были выбраны в первом туре из 9 кандидатов.

Демография 

В 2015 году в коммуне проживало 19 человек (12 мужчин и 7 женщин), 50 % из 16 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 10 частных домов, из них 1 пустует, 8 находится в собственности и 1 арендуется.

Из 9 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила 66,7 %, 2 и более автомобиля — 22,2 %.

Из 16 закончивших обучение 56,3 % окончили коллеж или менее, 25,0 % имели среднее профессиональное образование, 18,8 % окончили лицей и 0,0 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале